Анестиади — молдавская фамилия:
 Анестиади, Василий Христофорович (1928—2014) — молдавский учёный, морфолог человека и животных. Академик АН МолдССР.
 Анестиади, Николай Христофорович (1916—1968) — молдавский советский кардиохирург, профессор.